Хехлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хехлер, Вильям (1845—1931) — англиканский священник.
 Хехлер, Хорст (род. 1926) — немецкий актёр, режиссёр и продюсер.
 Хехлер, Эрнст (1907—1965) — немецкий военный подводник.